

Зофя — село в гміні Осьякув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Зофя — село в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства